Alloway – villaggio della Scozia
Alloway – comune (township) del New Jersey
Alloway – CDP del New Jersey
Lawrence Alloway – critico d'arte inglese